Amphoe Sawi (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) der  Provinz Chumphon. Die Provinz Chumphon liegt in der Südregion von Thailand.

Geographie 
Amphoe Sawi wird von folgenden Amphoe begrenzt (vom Süden im Uhrzeigersinn aus gesehen):  Amphoe Thung Tako und Amphoe Lang Suan der Provinz Chumphon, Amphoe La-un und Amphoe Kra Buri der Provinz Ranong sowie Amphoe Mueang Chumphon wieder in Chumphon. Im Osten liegt der Golf von Thailand.

Geschichte 
Die Geschichte von Sawi geht zurück auf die Stadt (Mueang) Sawi, die am Ufer des Sawi-Flusses lag. 
Am 16. April 1897 wurde die erste Kreisverwaltung im „Dorf 5“ des Tambon Na Pho eröffnet. 
Nachdem die Verwaltung einige Male verlegt worden war, liegt sie heute im „Dorf 4“ des Tambon Sawi, wo sie am 1. Oktober 2001 eröffnet worden war.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Amphoe Lamae besteht aus elf Unterbezirken (Tambon), die weiter in 114 Dörfer (Muban) gegliedert sind.

Lokalverwaltung 
Es gibt zwei Kleinstädte (Thesaban Tambon) im Bezirk:
 Na Pho () besteht aus Teilen des Tambon Na Pho.
 Na Pho Phatthana () besteht aus weiteren Teilen des Tambon Na Pho.

Außerdem gibt es neun „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ (TAO, ) für die Tambon im Landkreis, die zu keiner Stadt gehören.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Informationen zum Amphoe Sawi von amphoe.com (auf Thai)

Sawi